Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 1995 года прошёл с 10 по 12 марта на арене Палау Сант Жорди в Барселоне, Испания.

В соревнованиях приняли участие 602 легкоатлета из 130 стран мира.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальная страница на сайте IAAF

1995
Март 1995 года